HMO steht für:
 Flughafen Hermosillo (IATA-Code) in Mexiko
 Health Maintenance Organization, ein Krankenversicherungs- und Versorgungsmodell
 Hückel-Molekülorbital-Modell, eine semiempirische Methode der Quantenchemie
 Hochwassermeldeordnung, welche die Maßnahmen bei Erreichen oder Überschreiten bestimmter Pegelstände bei Hochwasser festlegt
 Humane Milch-Oligosaccharide, Zucker, die in besonders hoher Konzentration in Muttermilch vorkommen
 Heilmagnetische Ordnungstherapie, nach Johanna Arnold

hmo steht für:
 Hiri Motu (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache der Motu in Papua-Neuguinea

HMÖ steht für:
 Heizen mit Öl, eine 2009 gegründete freiwillige Förderaktion der Heizöllieferanten in Österreich zur Modernisierung von Ölkesseln

HMO